Spezimen (lat specimen „Kennzeichen“, engl. für „Muster, Probe“) bezeichnet
Spezimen (Biologie), in der Biologie ein Muster bzw. Beleg für den Nachweis eines Tiers, einer Pflanze oder eines Mikroorganismus
Spezimen (Medizin), in der Medizin den entnommenen Teil des Untersuchungsgegenstandes zur Gewinnung einer oder mehrerer Proben

Siehe auch: Specimen